Гран-при Австрии 1982 года — тринадцатый  этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Прошёл на трассе Остеррайхринг в Австрии. Соревнования состоялись 15 августа 1982 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Нельсон Пике 1:33,699
 Элио де Анджелис одержал первую победу в Гран-при Формулы-1

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии